Алекса́ндр Ива́нович Па́влов:
 Павлов, Александр Иванович (1906—1979) — советский боксёр, чемпион СССР в лёгком весе (1926).
 Павлов, Александр Иванович (1860—1923) — русский дипломат, действительный статский советник.
 Павлов, Александр Иванович (1906—1966) — политрук, Герой Советского Союза (1940).
 Павлов, Александр Иванович (1914—1982) — полный кавалер ордена Славы.